Le sigle UMT peut faire référence à :
 Union marocaine du travail
 Université métropolitaine de Tokyo
 Unité mixte technologique, dans le milieu de la recherche en agriculture en France

Homonymie d'acronyme